Spetsnaz bezeichnet:

 die englische Transkription von GRU Speznas, eine Spezialeinheit des russischen militärischen Nachrichtendienstes GRU 
 Spetsnaz (Band), eine schwedische EBM-Band